Тота может означать:

Колумбия, департамент Бояка
 Тота — озеро.
 Тота — город и муниципалитет.

Прочее
 Тота — десятая буква лаосского алфавита.
 Тота — река в Свердловской области, приток Каквы.

См. также 
 Тот (значения)